Umbrinosphaeria är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Umbrinosphaeria i familjen Chaetosphaeriaceae, ordningen Chaetosphaeriales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Trichosphaeriaceae, ordningen Trichosphaeriales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Umbrinosphaeria